Al-Anbâr du persan anbâr

Ne pas confondre avec l'arabe ʻanbar dérivant de l'arabe ʻanâbir signifiant cachalot.

Lieux 

 Al-Anbâr, province d'Irak ;
 Al-Anbâr, site archéologique en Irak ;
 Anbar Tappeh, localité proche de Téhéran (Iran).

Personnes 

 Mohammad al-Anbar (1985-), un footballeur saoudien.

Autres 
 Ab anbar, citerne traditionnelle en Iran
 Maktab Anbar, une vieille maison située dans le centre de Damas

Notes 

ca:Anbar